Свети Тома може да се односи на:

 Апостол Тома
 Тома Аквински
 Тома I Цариградски
 Свети Тома (острво)